Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 320 dans le monde.

 Route fédérale 320 en Allemagne
 Route 320 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 320 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 320 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
  dans certains pays